Gricksch:
 Alfred Franke-Gricksch (1906–1952), ein Parteifunktionär und -publizist des nationalrevolutionären Flügels der NSDAP während der Weimarer Republik.
 Ekkehard Franke-Gricksch (* 1933), Sohn des Alfred Franke-Gricksch, Autor und Inhaber des auf rechtsradikale Verschwörungstheorien spezialisierten Verlags „Diagnosen“.
 Gernot Gricksch, ein freier Journalist, Filmkritiker, Buchautor und Drehbuchautor.